Lilian Thuram (1972-), footballeur international français, évoluant au poste de défenseur. Il est sacré champion du monde en 1998 et champion d'Europe en 2000.
Marcus Thuram (1997-), footballeur français, fils de Lilian et frère de Khéphren. Il évolue actuellement au poste d'attaquant au Borussia Mönchengladbach.
 Khéphren Thuram (2001-), footballeur français, fils de Lilian et frère de Marcus. Il évolue actuellement au poste de milieu de terrain à l'OGC Nice.
Kareen Guiock Thuram (1977-), journaliste, présentatrice, chroniqueuse et rédactrice en chef française, femme de Lilian.
 Yohann Thuram (1988-), un footballeur français évoluant au poste de gardien de but, neveu de Lilian.
  est le nom choisi par le joueur brésilien de football Rogério Conceição do Rosário.